Сезон 2017―18 Formula E (известный по коммерческим причинам как Сезон 2017―18 ABB FIA Formula E) стал четвёртым сезоном гоночной серии Формула E, признанный Международной автомобильной федерацией (FIA) как высший класс соревнований для электромобилей. Двадцать водителей, представляющих десять команд, соревновались в двенадцати e-При, которые стартовали в Гонконге 2 декабря 2017 года и закончились 15 июля 2018 года в Нью-Йорке.

2017―18 был заключительным сезоном, в котором в соревновании использовалась шасси Spark-Renault SRT_01E, дебютировавшее в сезоне 2014―15 Формулы E; в сезоне 2018―19 представлено совершенно новое шасси.

Лукас ди Грасси начал сезон в качестве чемпиона после своего первого титула в сезоне 2016/2017. Renault e.Dams начали сезон в качестве чемпиона среди команд, имея три титула, завоеванных подряд.

Француз Жан-Эрик Вернь одержал победу в чемпионате гонщиков с 198 очками, опередив Лукаса ди Грасси и Сэма Берда. Audi Sport Abt Schaeffler одержал победу в командном чемпионате, обыграв Techeetah с минимальным двухочковым отрывом.

Команды и пилоты

Изменения в командах 
Официальный список участников сезона 2017―18 включал ряд изменений в названиях команд:
 Abt Schaeffler Audi Sport стал Audi Sport Abt Schaeffler, что отражает более активное участие Audi в команде.
 Faraday Future Dragon Racing отбросил название Faraday Future от официального названия, став Dragon Racing.
 Название команды NextEV NIO Formula E было сокращено, и команда стала называться NIO Formula E.
 MS Amlin Andretti стала MS&AD Andretti Formula E в ожидании будущего сотрудничества с BMW.

Изменения в составе гонщиков

Присоединение К Формуле E 
 Бывший гонщик IndyCar и GP2 Лука Филиппи присоединяется к NIO, заменив Нельсона Пике-младшего, который переехал в Jaguar.
 Чемпион А1 Гран-при сезона 2008 и Чемпионата мира по автогонкам на выносливость 2016 года Нил Яни присоединился к серии с Dragon Racing, заменив Лоика Дюваля.
 Чемпион серии GP3 2014 года и победитель 12 часов Себринга 2017 года Алекс Линн заменяет Хосе Мария Лопес в команде DS Virgin Racing.
 Чемпион Формула-Ниппон 2011 года и чемпион Чемпионата мира по автогонкам на выносливость 2012 Андре Лоттерер присоединяется к Techeetah, заменив Стефана Сарразина.
 Чемпион Евро-серии Формулы 3 2010 года Эдоардо Мортара дебютирует в Формуле Е c Venturi.
 Гонщик DTM Том Бломквист был настроен заменить Робина Фряйнса в Andretti Autosport, но его место до первого раунда было предоставлено гонщику Чемпионата мира по автогонкам на выносливость и чемпионата Супер-Формула Камуи Кобаяcи.

Смена команд 
Чемпион Формулы Е сезона 2014-15 Нельсон Пике-младший переходит в Panasonic Jaguar Racing, заменив Адама Кэрролла.

Изменения в середине сезона 
После всего лишь одного уик-энда в Гонконге гонщик Dragon Racing Нил Яни покинул команду, чтобы сосредоточиться на предстоящей кампании чемпионата мира по выносливости. Его заменил бывший гонщик DS Virgin Хосе Мария Лопес.

Камуи Кобаяcи участвовал за MS&AD Andretti только в первый уик-энд в Гонконге, чтобы удовлетворить спонсоров. Том Бломквист взял эту машину после и участвовал на ней до Парижского раунда, где он покинул команду, чтобы сосредоточиться на обязательствах Чемпионата мира на выносливость с BMW, его заменил Стефан Сарразин.

Эдоардо Мортара пропустил Берлин и финал в Нью-Йорке из-за обязательств DTM с Mercedes. Мортара был заменен Томом Дильманном в обоих случаях.

Ма Цинхуа заменил Лука Филиппи в NIO Formula E Team на Е-При Парижа, чтобы выполнить контрактное обязательство.

Изменение правил 
 Максимальная потребляемая мощность на время гонки была увеличена со 170 кВт до 180 кВт.
 Очки за самый быстрый круг будет ограничена гонщиками, финиширующими в топ-10, ликвидируя таким образом стимул для водителей с поврежденными автомобилями или находящимся вне очковой зоны для замены автомобилей, чтобы получить самый быстрый круг без намерения закончить гонку.

Календарь гонок 
В мае 2017 года был выпущен предварительный календарь на сезон 2017-18. В сентябре был объявлен окончательный календарь. В этот календарь вошли новые гонки в Сантьяго, Сан-Паулу, Риме и Цюрихе, последняя из которых впервые с 1955 года пройдет в Швейцарии. Раунд в Буэнос-Айресе был отменен, в то время как раунд в Монако не состоится из-за исторического Гран-При Монако, проходящего в 2018 году. 30 ноября было объявлено, что гонка в Сан-Паулу будет отложена до 2019 года, а гонка в другом месте заменит её в расписании. Позже было объявлено, что Пунта-дель-Эсте в Уругвае, который был в расписании на Сезоны 1 и 2, вернется вместо Сан-Паулу. 18 декабря 2017 года Е-При Монреаля был отменен мэром Монреаля со ссылкой на рост расходов налогоплательщиков. 18 января 2018 года было объявлено, что данный Е-При не будет заменен, тем самым сократив календарь до двенадцати раундов.

Результаты гонок

Положение в чемпионате

Система начисления очков 
Таблица начисления очков выглядит так:

Личный зачёт

Командный зачёт

Ссылки

Примечания 

2017 год в автоспорте
2018 год в автоспорте
Сезоны формульных гонок